Живаго () — фамилия, известные носители:
 
 Живаго, Вера Семёновна (1918—2012) — советская и российская артистка оперетты, народная артистка РСФСР.
 Живаго, Семён Афанасьевич (1807—1863) — русский исторический живописец.
 Живаго, Пётр Иванович (1883—1948) — советский цитолог.
 Юрий Андреевич Живаго — главный герой романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».

Псевдоним 
 М-р Живаго (Мистер Живаго; настоящее имя: Массимо Растрелли) — итальянский певец и музыкант

Другое 
 Живаго банк — российский частный коммерческий банк из Рязани

См. также